Iguatu ist der Name mehrerer Gemeinden in Brasilien:

 Iguatu (Ceará)
 Iguatu (Paraná)

sowie der in Iguatu (Ceará) ansässigen römisch-katholischen Diözese, siehe Bistum Iguatu.